Кодекс 058 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт Нового Завета на греческом языке, палеографически датирован IV веком.

Особенности рукописи 
Рукопись содержит только текст Евангелия от Матфея (18,18-29), расположен на одном пергаментном листе (19 x 13 см). Текст на листе расположен в двух колонках, 26 строк в колонке. 

Греческий текст рукописи отражает александрийский тип текста. Аланд включил до III категории. 

 18,18
 ΕΠ[ι της γης ε]
 ΣΤΑΙΔ[εδεμε]
 ΝΑΕΝΤ[ω ουρα]
 ΝΩ ΚΑΙ ΟΣΛ [..]
 ΛΥΣΑΤΕΠΙΤΗΣ
 [γ]ΕΣΕΣΤΑΙΛΕΛΥ
 [μ]εναεντωου
 [ρ]ΑΝΩ
 18,22
 ΚΙΣΑ[λ]Λ[α εως εβδο]
 [α]ΜΙΝΑΜΗΝΑΕ
 ΜΗΚ[ο]ΝΤΛ[κις ε]
 [γ]ΩΥΜΙΝΟΤΙ
 ΠΤΛ
 ΔΙΑΤ[ου]
 ΕΑΝΔΥΟΕΞΥΜΩ
 ΤΟΟΜΟΙΩΟ[η]ΗΒ[α]
 18,19 ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ

 18,28
 [οφειλε]ΝΑΥ
 [τω εκατον δ]ΗΝΑΠΙΑ
 [και κρ[ΑΤΗΣΑΣ
 [α]υτονεπνι
 ΓΕΝΑΕΓΩΝΑ
 ΠΟΔΟΣΕΠΕ[ων]
 18,25
 [αποδοθη]ΝΑΙ                       ΦΕΙΛΕΙΣΠΕΣ[ων]
 18,26 [πεσων]ΟΥΝΟΔΥ         ΟΥΝΟΣΥΝΔΟ[υ]
 [λος]ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ               18,29 ΛΟΣΑΥΤΟΥΠΑ
 α]ΥΤΩΛΕΓΩΝΚΕ                   ΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤ[ον]
 ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΟ                 ΛΕΓΩΝΜΑΚΡ[ο]
 [ε]ΠΕΜΕΚΑΙΠΑΝ                   ΘΥΜΕΣΟΝΕΠΕ

В настоящее время рукопись хранится в Национальной библиотеке Австрии (Pap. G. 39782) в Вене.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 C. R. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes I (Leipzig: 1909), pp. 72-73. 

Унциальные рукописи Нового Завета
Средневековая литература